Сорокский район

 Сорокский район — район в Молдавии.
 Сорокский район — название Беломорского района Карелии в 1926—1938 годах